Batavia puede referirse a:

Historia 
 Batavia, nombre con que los romanos conocían a los actuales Países Bajos.
 Batavia (Indias Orientales Neerlandesas), actual Yakarta, antigua capital de las Indias Orientales Holandesas (1619–1949)
 República de Batavia, estado vasallo francés en los Países Bajos entre 1795 y 1806.
 Castra Batavia, nombre latino de la actual ciudad de Passau, Alemania.
 Batavia, antiguo nombre de Yakarta, Indonesia.
 Bátavos, pueblo germánico que vivió en la zona de los actuales Países Bajos.
 Rebelión de los bátavos, que tuvo lugar en Germania inferior entre los años 69 y 70.

Localidades y divisiones administrativas

Batavia, localidad de la provincia de San Luis.

Batavia, barrio de la localidad de Fontibón.

Batavia, una ciudad del estado de Illinois.
 Batavia, ciudad del estado de Iowa.
 Batavia, localidad del estado de Nueva York.
 Batavia, localidad del estado de Ohio.
 Batavia, localidad del estado de Wisconsin.

Batavia, localidad de Surinam.

Nombres comerciales 
 Batavia, juego de mesa basado en el comercio de las Indias Orientales.

Tipografía 
 Batavia, tipografía.

Transporte 
 Batavia, barco de las Compañías de las Indias Orientales que naufragó en la costa de Australia en 1629.
 Batavia Air, una aerolínea indonesia.